Соте:
 Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом. Посуда для приготовление соте называется сотейник.
 Соте, Клод (1924—2000) — французский режиссёр.

См. также 
 Сате — индо-малайское блюдо, шашлычки.